Дмитрий Чернышенко:

 Чернышенко, Дмитрий Андреевич (род. 1994) — украинский хоккеист.
 Чернышенко, Дмитрий Николаевич (род. 1968) — заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам культуры, туризма и спорта, российский предприниматель и спортивный организатор.